Саид-Гирей Саид-Ягафарович Магазов (, ) — деятель Башкирского национального движения, участник Гражданской войны.

Биография 
Саид-Гирей Магазов родился в деревне Аскарово Катайской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне деревня входит в  Курганской области. Брат Гимрана Магазова.

Состоял имамом Асхабадского гарнизона.

В 1917 году участвовал в работе Всебашкирских курултаев (съездов) в Уфе и Оренбурге. Включён в состав Башкирского правительства.

Принимал участие в Гражданской войне в России. Согласно утверждению И. Туракаева, был назначен имам-хатыбом и мугаллимом в 3-й Башкирский стрелковый полк.

В 1918 году участвовал в формировании Башкирского войска.

С июня 1918 года входил в состав Башкирского военного совета — работал секретарём, с июля того же года — уполномоченным по Уфимской губернии, а с августа 1918 года является особоуполномоченным по организации Башкирских военных сил в Челябинском, Верхнеуральском и Златоустовском уездах. С октября 1918 года служил в Башкирском войсковом управлении. 16 февраля 1919 года назначен особоуполномоченным штаба Башкирского войска в Тамьян-Катайском кантоне.

С 22 февраля 1919 года вошёл в состав Башкирского военно-революционного комитета, где был заведующим агитационно-информационного отдела. Являлся начальником политического управления войск Автономной Башкирской Советской Республики.

В июне 1920 года после выхода декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики» в знак протеста вместе с другими членами Башкирского военно-революционного комитета подал в отставку. Совместно с Ф. М. Сулеймановым, Н. Т. Тагировым и другими выехал в Среднюю Азию.

В 1921 году был в составе комиссии по помощи голодающим.

Саид-Гирей Саид-Ягафарович Магазов умер в 1921 году, был похоронен в селе Кинель Самарского уезда Самарской губернии, ныне город — административный центр городского округа Кинель .

Примечания

Литература 
 
 Таймасов Р. С. Участие башкир в Гражданской войне: книга первая. В лагере контрреволюции (1918 — февраль 1919 гг.): Монография. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. — 200 с.
 Ярмуллин А. Ш. Автономиялы Башҡортостан байрағы аҫтында. Башҡорт милли-азатлыҡ эшмәкәрҙәре хаҡында ҡыҫҡаса биографик очерктар. — Өфө, 2009. — 174 б.

Ссылки 
 

Персоналии:Ашхабад
Деятели башкирского национального движения
Государственные деятели Башкирской АССР
Члены Малого курултая
Члены Башкирского правительства